Hemming ist der Name folgender Personen:
 Hemming, dänischer Wikingerkönig
 Hemming (Bischof) (1290–1366), Bischof in Finnland
 Hemming Gadh († 1520), schwedischer Priester und Politiker

Hemming ist der Familienname folgender Personen:
 Annette van Dyck-Hemming (* 1965), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Arthur Francis Hemming (1893–1964), britischer Entemologe
 Callum Hemming (* 1999), englischer Badmintonspieler
 Carl Hemming (1867–nach 1924), deutscher Dekorationsmaler und Politiker (DVP)
 Carol Hemming, Maskenbildnerin
 Gerald Patrick Hemming (1937–2008), Mitarbeiter einer US-amerikanischen Bundesbehörde
 Ingrid Fuzjko Hemming (* 1932), schwedische klassische Pianistin
 Jan Hemming (* 1967), deutscher Musikwissenschaftler
 Lindy Hemming (* 1948), walisische Kostümbildnerin
 Robert Schulte-Hemming (* 1957), deutscher Komponist
 Tyler Hemming (* 1985), kanadischer Fußballspieler
 Walter Hemming (1894–1979), deutscher Kunstmaler

Siehe auch:
 Hemmings